For Love or Money (televisieserie), een Amerikaanse realityserie
For Love or Money (1963), een Amerikaanse film uit 1963 met onder anderen Kirk Douglas
For Love or Money (1984), een televisiefilm uit 1984
For Love or Money (1993), een Amerikaanse film uit 1993 met onder anderen Michael J. Fox
For Love or Money (2019), een film uit 2019